Zavattini est un patronyme italien porté notamment par :

 Arturo Zavattini (1930-), photographe et directeur de la photographie italien ;
 Cesare Zavattini (1902-1989), scénariste et écrivain italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien